Edmonton est un toponyme anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Edmonton, ville du Canada, capitale de la province d'Alberta, assurément la plus connue des villes portant le nom d'Edmonton
 Edmonton Coliseum (Rexall Place), arène des Oilers d'Edmonton
 Edmonton, une petite ville américaine, située dans l'État du Kentucky
 Edmonton, une subdivision du district londonien d'Enfield, lui-même subdivision du Grand Londres

Circonscriptions électorales

Au  
 Edmonton-Centre, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton-Est, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—Leduc, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—Mill Woods—Beaumont, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—Sherwood Park, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—Spruce Grove, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—St. Albert, circonscription électorale fédérale de l'Alberta ;
 Edmonton—Strathcona, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Alberta
 , district électoral ayant existé de 1905 à 1909 puis de 1921 à 1955 sur l'emprise de l'actuelle Alberta ;
 Edmonton-McClung est une circonscription électorale provinciale d'Edmonton en Alberta ;
 Edmonton, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1904-1917).

Au  
 Edmonton, circonscription du Grand Londres